San Aparicio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Aparicio, ort, Puebla, Puebla, 
 San Aparicio, Guanajuato, ort, Abasolo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar